Água Azeda designa diversas nascentes de água mineromedicinal bicarbonatada, em geral fortemente gaseificada, existentes nos Açores:
Água Azeda da Serreta — na costa oeste da ilha Terceira;
Água Azeda das Furnas — no Vale das Furnas, ilha de São Miguel;
Fonte da Água Azeda — na encosta da Fajã do Nortezinho, costa norte da ilha de São Jorge;
Água Azeda do Cabo do Raminho — uma nascente de água bicarbonatada na costa da freguesia do Raminho, costa norte da ilha Terceira.

Desambiguação